Ґміна Роґово може посилатися на такі сторінки:
 Ґміна Роґово (Жнінський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві
 Ґміна Роґово (Рипінський повіт) — сільська ґміна у Куявсько-Поморському воєводстві